Karl Förster eller Karl Foerster kan syfta på bland andra:

* Karl Foerster (1874–1970), tysk växtodlare och trädgårdsförfattare
 Karl August Förster (1784–1841), tysk skald och översättare
 Karl Christoph Förster (1751–1811), tysk präst och psalmförfattare